Turquestein steht für:

Turquestein-Blancrupt, eine Gemeinde im französischen Département Moselle
Burg Turquestein im französischen Département Moselle